Die Saison 2004/05 war die 14. Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Aus der 2. Bundesliga waren der SK Holsterhausen, der SC Leipzig-Gohlis und Weiß-Blau Allianz Leipzig aufgestiegen. 
Während Holsterhausen und Weiß-Blau Allianz Leipzig den Klassenerhalt erreichten, landete der SC Leipzig-Gohlis ebenso auf einem Abstiegsplatz wie der SK Chaos Mannheim und Rotation Pankow (in der Vorsaison noch als Rotation Berlin am Start), da jedoch der SK Holsterhausen nach der Saison seine Mannschaft zurückzog, blieb Rotation Pankow erstklassig. 
Der Titelverteidiger OSC Baden-Baden (der zu Saisonbeginn noch SC Baden-Oos hieß und sich im Dezember 2004 umbenannte) gewann alle Wettkämpfe und wurde überlegen deutscher Meister.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2004/05 (Frauen).

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Der Dresdner SC und die Karlsruher Schachfreunde beendeten die Saison mit der gleichen Anzahl an Mannschafts- und Brettpunkten und belegten damit beide den 6. Platz. In der Kreuztabelle sind in der 6. Zeile bzw. Spalte die Ergebnisse des Dresdner SC aufgeführt, in der 7. Zeile bzw. Spalte die Ergebnisse der Karlsruher Schachfreunde.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 2004
Schachveranstaltung 2005
Sportsaison 2004/05